Il doppio del torneo di tennis Washington Star International 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tom Gorman e Marty Riessen che hanno battuto in finale Patricio Cornejo Seckel e Jaime Fillol 7-5, 6-1.

Teste di serie

 Tom Gorman /  Marty Riessen (Campioni)
 Dick Crealy /  Onny Parun (semifinali)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (primo turno)

 Manuel Orantes /  Guillermo Vilas (quarti di finale)
 Paul Gerken /  Haroon Rahim (secondo turno)
 Eddie Dibbs /  Harold Solomon (secondo turno)
 Billy Martin /  Stan Smith (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Washington Star International 1974